Le remaquettage est la mise en page d’un document informatique, ou de ses éditions.

On part d’un document sans aucune mise en page, comme un fichier texte, et on y ajoute des logos, des dessins, des tableaux, etc.

L’objectif est d'améliorer l’apparence du document pour le rendre plus esthétique.

Notes et références 

Arts graphiques